Canoe Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen 

in Kanada:
 Canoe Mountain (Kanada)	

in den Vereinigten Staaten:
 Canoe Mountain (Alaska)	
 Canoe Mountain (Oklahoma)